Micropterix — род чешуекрылых насекомых из семейства первичных зубатых молей. Около 70 видов, более половины из которых известны из Европы, остальные обнаружены в Азии и Африке.

Описание 
Усики достигают 2/3—3/4 длины передних крыльев. Губные щупики трёхчлениковые; третий членик челюстных щупиков немного длиннее второго. Окраска и рисунок передних крылий изменчивы, всегда с металлическими тонами. R ячейка имеется в обоих крыльях. Гениталии самца: вальвы узкие, удлинённые; внутренняя поверхность кукуллуса с группой специализированных щетинок.

Систематика 
В составе рода:

 Micropterix abchasiae
 Micropterix agenjoi
 Micropterix aglaella
 Micropterix algeriella
 Micropterix allionella
 Micropterix amasiella
 Micropterix amsella
 †Micropterix anglica
 Micropterix aruncella
 Micropterix aureatella
 Micropterix aureocapilla
 Micropterix aureofasciella
 Micropterix aureopennella
 Micropterix aureoviridella
 Micropterix avarcella
 Micropterix balcanica Heath (manuscript name)
 Micropterix berytella
 Micropterix calthella
 Micropterix carthaginiensis
 Micropterix cassinella
 Micropterix completella
 Micropterix conjunctella
 Micropterix constantinella
 Micropterix corcyrella
 Micropterix cornuella
 Micropterix croatica
 Micropterix cyaneochrysa
 Micropterix cypriensis
 Micropterix eatoniella
 Micropterix elegans
 Micropterix emiliensis
 Micropterix erctella
 Micropterix facetella
 Micropterix fasciata Heath (manuscript name)
 Micropterix fenestrellensis
 Micropterix garganoensis
 Micropterix gaudiella
 †Micropterix gertraudae
 Micropterix granatensis
 Micropterix hartigi
 Micropterix herminiella
 Micropterix huemeri
 Micropterix hyrcana
 Micropterix ibericella
 Micropterix igaloensis
 †Micropterix immensipalpa
 Micropterix imperfectella
 Micropterix inornatus Heath (manuscript name)
 Micropterix islamella
 Micropterix isobasella
 Micropterix italica
 Micropterix jabalmoussae
 Micropterix jacobella
 (Micropterix jeanneli) (either treated as a synonym or valid species)
 Micropterix kardamylensis
 Micropterix klimeschi
 Micropterix lagodechiella
 Micropterix lakoniensis
 Micropterix lambesiella
 Micropterix longicornuella
 Micropterix mansuetella
 Micropterix maschukella
 Micropterix minimella
 Micropterix montanella
 Micropterix monticolella
 Micropterix montosiella
 Micropterix myrtetella
 Micropterix osthelderi
 Micropterix paykullella
 Micropterix purpureopennella
 Micropterix rablensis
 Micropterix renatae
 Micropterix rothenbachii
 Micropterix schaefferi
 Micropterix sicanella
 Micropterix sikhotealinensis
 Micropterix staudinger Heath (manuscript name)
 Micropterix stuebneri
 Micropterix trifasciella
 Micropterix trinacriella
 Micropterix tunbergella
 Micropterix turkmeniella
 Micropterix tuscaniensis
 Micropterix uxoria
 Micropterix vulturensis
 Micropterix wockei
 Micropterix zangheriella

Примечания

Литература 
 Козлов М. В. Краткий обзор и определительная таблица видов рода Micropterix (Lepidoptera, Micropterigidae) Палеарктики. 2. Определительная таблица // Вестник зоологии (Киев). 1989. — № 6. — С.26—31.

Первичные зубатые моли
Роды чешуекрылых